Такмичење у трчању на 1.500 м за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржало се на Олимпијском стадиону од 24. август до 28. августа. За такмичење се пријавило 48 такмичарки из 28 земаља.

Постигнути резултати нису били врхунски. Светски и олимпијски рекорд нису били угрожени, иако су стари светски 11 а олимпијски 16 година. Постигнут је 1 национални, 8 личних и 4 рекорда сезоне (лична).

Земље учеснице

Сатница

Рекорди пре почетка такмичења 
(23. августа 2004)

Победницe

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 3 квалификационих група по 16. У полуфинале су се пласирале првих пет из сваке групе (КВ) и 9 по постигнутом резултату (кв).

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Пласман !! Група!!  Атлетичарка!! Држава!! Време!! Белешке
|-bgcolor=ccffcc
|1||2||align=left|Наталија Јевдокимова|| align=left|||4:05,55 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|2||2||align=left| Кели Холмс || align=left| ||4:05,58||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|3||2||align=left| Данијела Јорданова || align=left|  ||4:05,87||КВ, ЛРС
|-bgcolor=ccffcc
|4||2||align=left| Марија Мартен || align=left|  ||4:05,95||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|5||2||align=left| Хасна Бенхаси || align=left|  ||4:05,98||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|6||1||align=left| Татјана Томашова || align=left|  ||4:06,06||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|6||1||align=left| Наталија Тобијас || align=left|  ||4:06,06||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|8||2||align=left| Лидија Хојецка || align=left|  ||4:06,13||кв
|-bgcolor=ccffcc
|9||1||align=left| Нурија Фернандез || align=left|  ||4:06,29||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|10||2||align=left| Ирис Фуентес-Пила || align=left|  ||4:06,32||кв
|-bgcolor=ccffcc
|11||1||align=left| Anna Jakubczak || align=left|  ||4:06,37||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|12||2||align=left| Nahida Touhami || align=left|  ||4:06,41||кв
|-bgcolor=ccffcc
|13||1||align=left| Елван Абејлегасе || align=left|  ||4:06,42||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|14||1||align=left| Carrie Tollefson || align=left|  ||4:06,46||кв
|-bgcolor=ccffcc
|15||3||align=left| Марија Чонкан || align=left|  Румунија ||4:06,68||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|16||2||align=left| Констадина Ефедаки || align=left|  ||4:06,73||кв
|-bgcolor=ccffcc
|17||3||align=left| Carmen Douma-Hussar || align=left|  ||4:06.90||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|18||3||align=left| Виолета Јановска || align=left|  ||4:06,91||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|19||3||align=left| Ненси Џебет Лагат || align=left|   ||4:06,94||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|20||3||align=left| Kutre Dulecha || align=left| ||4:06,95||КВ
|-bgcolor=ccffcc
|21||3||align=left| Олга Јегорова || align=left|  ||4:07,14||кв
|-bgcolor=ccffcc
|22||3||align=left| Наталија Родригез || align=left|  ||4:07,19||кв
|-bgcolor=ccffcc
|23||1||align=left| Хејли Талет || align=left|   ||4:07,27||кв
|-bgcolor=ccffcc
|24||1||align=left| Карла Сакраменто || align=left|  ||4:07,73||кв
|-
|25||3||align=left| Ен Деиба || align=left|  ||4:07,96||
|-
|26||1||align=left| Кортни Бабкок || align=left|  ||4:08,18||
|-
|27||3||align=left| Nelya Neporadna || align=left|  ||4:08,60||
|-
|28||3||align=left| Trine Pilskog || align=left|  ||4:08,61||
|-
|29||1||align=left| Latifa Essarokh || align=left|  ||4:09,08||
|-
|30||3||align=left| Сара Џејмисон || align=left|  ||4:09,25||
|-
|31||3||align=left| Јудит Варга || align=left|  ||4:09,36||
|-
|32||2||align=left| Malindi Elmore || align=left|  ||4:09,81||
|-
|33||1||align=left| Елена Јагар || align=left|  Румунија ||4:11,48||
|-
|34||1||align=left| Mestawat Tadesse || align=left|   ||4:11,78||
|-
|35||3||align=left| Џоан Пејви || align=left|  ||4:12,50||
|-
|36||3||align=left| Татијана Борисова || align=left|  ||4:13,36||
|-
|37||2||align=left| Јасминка Губер || align=left| ||4:17,75||ЛР
|-
|38||2||align=left| Meskerem Legesse || align=left|   ||4:18,03||
|-
|39||2||align=left| Alina Cucerzan || align=left|  Румунија||4:18,07||
|-
|40||2||align=left| Elena Guerra || align=left| ||4:35,1||
|-
|41||2||align=left| Kanchhi Maya Koju|| align=left|  ||4:38,17||ЛР
|-
|42||1||align=left| Силвија Фелипо || align=left| ||4:44,40||ЛРС
|-
|43||1||align=left| Sloan Siegrist || align=left|  Гвам ||4:44,53||
|-
|44||3||align=left| Sumaira Zahoor || align=left|  ||4:49,33||
|-
|||1||align=left| Bouchra Ghezielle || align=left|   ||colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није стартовала
|-
|||1||align=left| Nouria Merah Benida || align=left|  ||colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није стартовала
|-
|||2||align=left| Ирина Лишчинска || align=left|  || colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није завршила трку
|-
|||3||align=left| Rosa Saul || align=left|  || colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није стартовала
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу су биле две групе из којих се по пет првопласираних (КВ) и две по постигнутом резултату (кв''') пласирало у финале.

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, ОР = Олимпијски рекорд, ЕР = Европски рекорд, ОКР = Океанијски рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Рекорд сезоне (најбоље лично време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 1.500 метара за жене

Спољашње везе 
 Резултати на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Трка на 1.500 метара на Летњим олимпијским играма